trymowanie – rozmieszczanie ładunku sypkiego w ładowni statku w celu zapewnienia stateczności na wodzie
 trymowanie – nadawanie żaglowi lub linie odpowiedniego kształtu, np. skracanie liny za pomocą węzła żeglarskiego
 trymowanie ryb – usuwanie niejadalnych części ryb
 trymowanie sierści – pielęgnacja sierści psa

Zobacz też 
 trym
 trymer